Ломовая (в среднем и верхнем течении — Большая Ломовая) — река в России, протекает по Крапивинскому району Кемеровской области.

Устье реки находится в 1 км по левому берегу реки Саянзас. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от города Новокузнецк до города Кемерово, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 13010300312115200011302.

Примечания 

Притоки Саянзаса
Реки Крапивинского района